Biston morleyi är en fjärilsart som beskrevs av Chalmers-hunt 1964. Biston morleyi ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
morleyi